Flesh (anglicky „maso“ či „dužnina“) může být:

 Flesh (film, 1932) – film Johna Forda z roku 1932
 Flesh (film, 1968) – film Paula Morrisseye z roku 1968
 Flesh (album) – album britského písničkáře Davida Graye z roku 1994
 Flesh (komiks) – série komiksů
 Flesh (román) – román Philipa José Farmera

Související články 
 Flash